Ту́ргор ( — «вздутие, наполнение», от  — «быть набухшим, наполненным») — имеет несколько значений:
 Тургор тканей — внутреннее осмотическое давление в живой клетке, вызывающее напряжение клеточной оболочки.
 «Тургор» — компьютерная игра студии Ice-Pick Lodge 2008 года.

Прочее 
 Тургора — деревня в Старорусском муниципальном районе Новгородской области.
 Турго́р — жаргонное сокращение от Турнир городов